Змагання з боксу у ваговій категорії до 91 кг на Чемпіонаті світу з боксу 2017 пройшли з 25 серпня по 2 вересня.

Призери

Сіяні спортсмени 

<ol start="1">
  Євген Тищенко (фінал)
  Ерісланді Савон (Чемпіон)
  Василь Левіт (півфінал)
  Яміль Перальта (другий раунд)

<ol start="5">
  Рой Корвінг (чвертьфінал)
  Саміт Сангван (другий раунд)
  Чеавон Кларк (чвертьфінал)
  Ігор Тезієв (другий раунд)

Змагання

Посилання 
Жеребкування

91 кг